§ 216 StGB steht für:

 Tötung auf Verlangen, einen Tatbestand im deutschen Strafgesetzbuch
 Zuhälterei, einen Tatbestand im österreichischen und liechtensteinischen Strafgesetzbuch

Siehe auch:
 Strafgesetzbuch (DDR)